dél-koreai labdarúgó.

Források 
 transfermarkt.com

Dél-koreai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK labdarúgói
1990-ben született személyek
Élő személyek